Марија Кристина од Аустрије (Жидлоховице, 21. јул 1858 — Мадрид, 6. фебруар 1929) је била супруга Алфонса XII и краљица Шпаније. Била је кћерка Карла Фердинанда од Аустрије и Елизабете Францишке од Аустрије.

Породично стабло

Референце 

Рођени 1858.
Умрли 1929.